

Geografia
 Linge – fiume dei Paesi Bassi
 Lingé – comune francese nel dipartimento dell'Indre

Media
 Malko Linge – protagonista della serie di romanzi Segretissimo SAS scritti da Gérard de Villiers

Persone
 Heinz Linge – militare tedesco (1913-1980)
 Herbert Linge – pilota automobilistico tedesco (1928)
 Martin Linge – militare norvegese (1894-1941)

Unità militari
 Kompani Linge – unità militare speciale organizzata dal SOE britannico composta da militari norvegesi